Мэри Джейн  (; 10 июля 1875, Мэйсвилль, Южная Каролина, США — 18 мая 1955, Дейтона-Бич, Флорида, США) — американская учительница, общественный деятель, активистка движения за права чернокожих граждан США, вуманистка и филантроп.

Биография 
Мэри Маклеод родилась в 1875 году в Южной Каролине. Она была 15-й из 17 детей в семье бывших рабов Сэма и Петси Маклеодов. С детства Мэри помогала родителям в работе. В 1895 году окончила колледж. В дальнейшем Маклеод мечтала стать миссионером, однако ни одна церковь не захотела спонсировать её. В 1898 году Мэри вышла замуж за Альбертуса Л. Бетюна. Она работала учителем в небольших южных школах.

В 1904 году брак Бетюн распался, и она переехала с сыном во Флориду. Здесь в городе Дейтона-Бич она открыла собственную школу и институт для негритянских девушек. С 1929 года школа объединилась с мужским колледжем и стала университетом для чернокожих . Бетюн была директором университета до 1942 года, и потом вновь в 1946—1947 годах. Под её руководством учреждение получило полную аккредитацию и выросло до 1000 человек.

Бетюн была активисткой движения за права афроамериканцев и сторонницей равноправия полов. В 1935 году она была избрана президентом  и занимала эту должность до 1949 года. Общественная работа Бетюн стала заметна на национальном уровне. В 1936 году президент Франклин Делано Рузвельт избрал её консультантом по делам негров. С 1940 года до конца жизни она была вице-президентом Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Также Бетюн писала статьи для ведущих негритянских газет Chicago Defender и Pittsburgh Courier.

Бетюн скончалась в 1955 году от инфаркта миокарда. В 1974 году ей был установлен памятник в Вашингтоне, в 1985 году в США вышла почтовая марка её памяти.

Награды 
Бетюн была удостоена ряда наград за свою деятельность, в том числе:
 Национальный орден Почёта и Заслуг (1949)
 Включение в Национальный зал славы женщин (1973)

Примечания

Ссылки 

Деятели феминизма США
Активисты движения за права афроамериканцев
Умершие от инфаркта миокарда
Педагоги США
Национальный зал славы женщин
Афроамериканские феминистки
Выпускники Библейского института Муди